232. Infanterie-Division steht für:
 232. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich), Großverband der Preußischen Armee im Ersten Weltkrieg
 232. Infanterie-Division (Wehrmacht), deutsche Infanteriedivision im Zweiten Weltkrieg